Short Brothers – brytyjskie przedsiębiorstwo branży lotniczej
 Short Brothers of Sunderland – dawna brytyjska stocznia
 Short – jednostka osadnicza (census-designated place) w USA, w stanie Oklahoma

Biografie:
 Clare Short – brytyjska polityk
 Columbus Short – amerykański aktor i choreograf
 Edward Short – brytyjski polityk
 Elizabeth Short – Amerykanka, ofiara morderstwa
 Jake Short – amerykański aktor
 Martin Short – kanadyjski aktor
 Nigel Short – brytyjski szachista
 Walter Short – amerykański wojskowy
 William Short – amerykański dyplomata
Filip Żaciuk - Polski ksiądz